Teva může znamenat: 

 Teva Pharmaceutical Industries, izraelská farmaceutická společnost, nebo její česká dcera Teva Czech Industries
 Teva (obuv), značka obuvi